RRR ist Abkürzung für:
 Rame réversible régionale, lokbespannter Nahverkehrspendelzug der SNCF
 Räikkönen Robertson Racing, Rennteam der Britischen Formel-3-Meisterschaft
 relative Risikoreduktion in der medizinischen Statistik; diese beschreibt, um wie viel Prozent das Risiko durch eine Intervention verringert wird 
 Replacement, Reduction, Refinement, Strategie zur Vermeidung von Tierversuchen im Tierschutz
 required rate of return oder Kapitalkosten, die Höhe der erforderlichen Mindestverzinsung einer Investition
 residual resistance ratio, lektrisches Restwiderstandsverhältnis bei Metallen
 Rock-O-Rama, deutsches Musiklabel
 Rossendorfer Ringzonenreaktor, Forschungsreaktor der DDR (1962–1991)

RRR steht auch für:
 RRR (Film), indischer Spielfilm von S.S. Rajamouli (2022) 
 RRR, Code-Signal der Alliierten im Zweiten Weltkrieg für den Angriff eines Oberflächenschiffs auf Handelsschiffe, siehe SOS (Notsignal) #RRR-Ruf
 ein Pseudonym des Kölner Technomusikers und Labelbetreibers Riley Reinhold (Richard Riley Reinhold)
 den Seltenheitsgrad „äußerst selten“ von Münzen in der Numismatik (Grade von R bis RRRRR)

RRR